

Населені пункти та їхні частини

 Боньча — село в гміні Краснічин Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Боньча — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Боньча — село в гміні Слубіце Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Боньча — частина села Любаш у гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Боньча (герб)

Примітки